Le tournoi de squash Alexandria International Squash Open 2015 est l'édition 2015 du tournoi Alexandria International Squash Open qui se déroule du 4 au 10 juin 2015 à Alexandrie Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 4 issues du tableau de qualification et une wildcard Hana Ramadan.

En demi-finale, Omneya Abdel Kawy domine la  mondiale Nicol David pour la première fois depuis 13 ans et 23 défaites consécutives.
Dans une finale totalement égyptienne, Raneem El Weleily s'impose face à Omneya Abdel Kawy.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 

Squash en 2015
Compétition de squash à Alexandrie
Sport en Égypte en 2015
Sport en juin 2015